Nikolaewo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Nikolaevo (ort), Stara Zagora, obsjtina Nikolaevo, 
 Lom (ort i Bulgarien, Montana, Obsjtina Lom), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar